Un tocco di scarlatto (Slightly Scarlet) – film del 1930 diretto da Louis J. Gasnier e Edwin H. Knopf
Veneri rosse (Slightly Scarlet) – film del 1956 diretto da Allan Dwan